

Persone

Altro 
 Richter – EP dei Goldfinger del 1995
 3338 Richter – asteroide della fascia principale
 Scala Richter – scala di misura la magnitudo dei terremoti

Altri progetti